Бантир:
 Бантир (Ирландия) — деревня в Ирландии, находится в графстве Корк
 Бантир (станция) — железнодорожная станция в Ирландии
Бантир — до 1952 года названия села Проточное в Лиманском районе Астраханской области России